

Geografia 
 Morsø – comune danese sull'omonima isola
 Morsø – isola danese

Altro 
Morso – atto di stringere o strappare con i denti
Morso  – parte dei finimenti di un cavallo